Barraconense – abitanti di Barracão (Paraná)
Barraconense – abitanti di Barracão (Rio Grande do Sul)